żywice jonowymienne – grupa leków stosowanych w hipercholesterolemii 
 żywice jonowymienne – rodzaj jonitów stosowanych w kolumnach i filtrach jonitowych